Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17 van 1997 was de 8e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17, een toernooi voor nationale ploegen van landen uit Zuid-Amerika. De spelers die deelnemen zijn onder de 17 jaar. Er namen 10 landen deel aan dit toernooi dat van 28 februari tot en met 16 maart 1997 in Paraguay werd gespeeld. Brazilië werd winnaar van het toernooi.

Dit toernooi diende tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 1997, dat van 4 september tot en met 21 september 1997 in Egypte werd gespeeld. De vier beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Brazilië, Argentinië en Chili.

Stadions
De wedstrijden werden gespeeld in Asuncion, Pedro Juan Caballero en Encarnación.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finaleronde

Externe links
CONMEBOL – Sudamericano Masculino Sub 17
RSSSF

Voetbal in Paraguay
Voetbal in 1997
Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17
Sportevenement in Paraguay